Die südafrikanische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 
Südafrika qualifizierte sich fast problemlos für die WM. Gegen Lesotho gab es in der ersten Runde erwartungsgemäß zwei Siege. Nach der Disqualifikation von Guinea, dem Hauptkonkurrenten um die WM-Qualifikation, war auch die 2. Runde nur Formsache. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen qualifizierte man sich souverän. 

Ein tragisches Ende fand das Spiel in Simbabwe. Als die Polizei in der 83. Minute beim Stande von 0:2 Tränengas in einen Block schoss, kam es zu einer Massenpanik, bei der 13 Menschen starben. Das Spiel wurde abgebrochen und der Spielstand gewertet. 

1. Runde:

2. Runde:

 Guinea wurde nach drei Spieltagen von der FIFA ausgeschlossen, da der Sportminister des Landes Fußballfunktionäre nicht in ihre Positionen wieder einsetzte.

Südafrikanisches Aufgebot

Vorrunde 
Im ersten Spiel wurde ein glückliches Unentschieden gegen Paraguay erreicht. Südafrika lag bereits mit 0:2 zurück. Der Ausgleich konnte erst durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit erzielt werden.

Im zweiten Spiel wurden die schwachen Slowenen mit 1:0 bezwungen. Das letzte Gruppenspiel ging etwas leichtfertig mit 2:3 gegen eine ersatzgeschwächte spanische Mannschaft verloren. Die südafrikanischen Trainer glaubten, dass dieses Resultat zum Erreichen der nächsten Runde ausreichen würde und ließen die letzten Minuten defensiv spielen. Ein tragischer Fehler, denn Paraguay lag mit einem Tor vorne und qualifizierte sich so fürs Achtelfinale. Südafrika schied, wie auch vier Jahre zuvor, in der Vorrunde aus. 

2002
Sudafrika